Le Rallye d'Argentine 2019 est le  du Championnat du monde des rallyes 2019. Il se déroule du 25 au  sur  spéciales. Il est remporté par le duo belge Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui a mené l'épreuve durant les deux derniers jours.

Présentation

Engagés

Déroulement de l’épreuve

Résultats

Classement final

Spéciales chronométrées

Super spéciale 
La super spéciale est une spéciale de  courue à la fin du rallye. Elle est remportée par Sébastien Ogier.

Notes et références

Lien externe 

Sport en Argentine en 2019
Rallye d'Argentine
Argentine
Sport en avril 2019